Маке́евская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. 
Названа в честь города Макеевка (Украина).

Россия 
 Макеевская улица — улица в Москве.
 Макеевская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Макеевская улица — улица в Днепре.
 Макеевская улица — улица в Донецке.
 Макеевская улица — улица в Каменском.
 Макеевская улица — улица в Киеве.
 Макеевская улица — улица в Харькове.

Источник: :Яндекс.Карты.